Потоцька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Потоцька волость — Канівського повіту Київської губернії;
Потоцька волость — Козинського повіту Київської губернії;
 Потоцька волость — Кременчуцького повіту Полтавської губернії.